Ödmühle ist der Ortsname von

 Ödmühle (Aiterhofen), Ortsteil der Gemeinde Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ödmühle (Erharting), Ortsteil der Gemeinde Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ödmühle (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch
 Oedmühle